Staufenberg ist der Name von folgender Person:
 Egenolf von Staufenberg (vor 1273–1324), spätmittelalterlicher Märendichter 
 Peter Diemringer von Staufenberg, Dichter des deutschen Mittelalters

Staufenberg ist auch der Name von geographischen Objekten:

Berge, Erhebungen und Höhenzüge (sortiert nach Höhe):
 Staufenberg (Schwäbische Alb) (955,1 m), im Großen Heuberg (Schwäbische Alb) nahe Nusplingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Großer Staufenberg (668,3 m), im Schwarzwald zwischen Baden-Baden und Gernsbach, Baden-Württemberg – siehe Merkur (Berg)
 Kleiner Staufenberg (Schwarzwald) (623,4 m), im Schwarzwald zwischen Baden-Baden und Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Staufenberg (574,8 m), bei Bonstetten (Schwaben), Landkreis Augsburg, Bayern – siehe Stauffersberg
 Großer Staufenberg (Harz) (554 m), im Harz bei Zorge, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Staufenberg (Reinhardswald) (472,2 m), im Reinhardswald bei Veckerhagen (Reinhardshagen), Landkreis Kassel, Hessen
 Staufenberg (Gladenbacher Bergland) (468,0 m), im Gladenbacher Bergland bei Holzhausen am Hünstein, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Staufenberg (Harz) (433,8 m), im Harz bei Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Großer Staufenberg (Kaufunger Wald) (427 m), im Kaufunger Wald bei Sichelnstein (Staufenberg), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Kleiner Staufenberg (Harz) (420 m), im Harz bei Zorge, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Kleiner Staufenberg (Kaufunger Wald) (370,5 m), im Kaufunger Wald bei Lutterberg (Staufenberg), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Staufenberg (Vellmar) (361,2 m), in der Westhessischen Senke bei Vellmar, Landkreis Kassel, Hessen
 Staufenberg (Hann. Münden) (342,8 m), im Naturpark Münden bei Wiershausen (Hann. Münden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Staufenberg (Heilbronn) (300,7 m), Erhebung und Weinlage der Heilbronner Berge zwischen Heilbronn und Flein, Baden-Württemberg
 Staufenberg (Vorderer Vogelsberg) (268 m), mit der Burg Staufenberg, Stadt Staufenberg, Landkreis Gießen, Hessen

Gemeinden und Ortsteile:
 Staufenberg (Hessen), Stadt im Landkreis Gießen
 Staufenberg (Niedersachsen), Gemeinde, Landkreis Göttingen
 Staufenberg (Gernsbach), Ortsteil der Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Burgruine, Burg und Burgstall:
 Burg Staufenberg (Hessen), Burgruine und wiedererrichtete Burganlage in Staufenberg, Landkreis Gießen, Hessen
 Burg Staufenberg (Schwarzwald), Burg bei Durbach-Staufenberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burgstall Staufenberg, bei Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ruine Staufenberg oder Ruine Eutingen, Burgruine in der Gemeinde Eutingen im Gäu, Baden-Württemberg

außerdem:
 Staufenberg (Naturschutzgebiet), im Harz, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Staufenberg (Wüstung), Wüstung im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Stauffenberg (Begriffsklärung)